Râul Valea Mărului se poate referi la mai multe râuri cu nume omonime, având varii emisari, situate geografic în varii bazine hidrografice din .

Diverși afluenți numiți Râul Valea Mărului 
 Râul Valea Mărului, Cenușa, afluent de stânga al râului Cenușa 
 Râul Valea Mărului, Gerului, afluent de stânga al râului Gerului 
 Râul Valea Mărului, Olt, afluent de stânga al râului Olt 
 Râul Valea Mărului, Prahova, doi afluenți diferiți ai râului Prahova
 Râul Valea Mărului, Prahova (Azuga), afluent de stânga al râului Prahova, aflat în zona orașului Azuga 
 Râul Valea Mărului, Prahova (Sinaia), afluent de stânga al râului Prahova, aflat în zona orașului Sinaia 
 Râul Valea Mărului, Rusca, afluent de stânga al râului Rusca, care este un afluent al râului Bistra de Timiș

 Râul Valea Mărului, Someș, afluent de stânga al râului Someșul Mic

Articole cu nume asemănătoare 
 Râul Valea Malului
 Valea Mărului (dezambiguizare)

Dezambiguizare râuri
 
 
 
 
Nume proprii
Toponime românești